Abad je lahko:
 Kaye Abad, filipinska igralka
 Carmencita Abad, filipinska igralka
 Agustín Iñigo Abad Lasierra, španski rimskokatoliški škof
 Manuel Abad Lasierra, španski rimskokatoliški škof
 Abad, Afganistan